Состязание:
 Состязание — то же, что и соревнование — соперничество за достижение превосходства, выигрыша.
 «Состязание» — мультипликационный фильм 1986 года.
 «Состязание» — фильм режиссёра Булата Мансурова 1963 года.
 «Состязание» — фильм режиссёра Джоэля Олианского 1980 года.